Кла́удия Кардина́ле (; имя при рождении — Клод Жозефин Роз Кардинале (); , Ла Гулетт, Тунис) — итальянская киноактриса.

Биография 

Родилась в Тунисе. Мать, Иоланда Греко, была сицилийкой родом из Трапани, отец — итальянец. Родным её языком был французский, так что ещё во время съёмок в «Леопарде» Лукино Висконти Клаудия Кардинале была вынуждена заучивать свои реплики на слух.

В 1957 году была признана самой красивой итальянкой Туниса. Снялась в документальном фильме для приезжающих в Тунис туристов. В 1958 году побывала на Венецианском кинофестивале как зритель. Именно там её и заметил продюсер Франко Кристальди и предложил долгосрочный контракт с фирмой «Видес». В том же 1958 году дебютировала в фильме Марио Маничелли «Обычные незнакомцы», где играла несложную роль простой девчонки из Сицилии.

Снималась в фильмах знаменитых итальянских режиссёров Лукино Висконти и Федерико Феллини.

Была замужем за кинопродюсером Франко Кристальди в 1966—1975 годах, в 1975 году вышла замуж за режиссёра Паскуале Скуитьери (род. 1938). В 17 лет была изнасилована в Тунисе одним французским гражданином. Клаудия очень хотела ребёнка и потому сохранила беременность. Так появился внебрачный ребёнок — сын Патрицио. Продюсеры запрещали говорить об этом публике, и Клаудия была вынуждена сказать всем, что это её младший брат.

С конца 1980-х живёт в Париже.

В 2008 году была награждена орденом Почётного легиона.

Семья 
 Сын — Патрицио.
 Дочь — Клаудия.

Избранная фильмография

Награды 
 Кавалер Большого креста ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» (2 июня 2018 года)
 Великий офицер ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» (1 июня 2002 года)
 Командор ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» (2 июня 1995 года)
 Великий офицер ордена Почётного легиона (14 июля 2019 года)
 Командор ордена Почётного легиона (3 июля 2008 года, Франция)
 Офицер ордена Почётного легиона (10 апреля 1997 года, Франция)
 Кавалер ордена Почётного легиона (Франция)
 Командор Ордена «За заслуги» (15 ноября 2004 года)
 Командор ордена искусств и литературы (1992 год, Франция)
 2010 — на Ереванском кинофестивале «Золотой абрикос», актриса была удостоена премии имени Параджанова «за вклад в мировой кинематограф»
 2011 — российская премия «Золотой орёл» «За вклад в мировой кинематограф».

Документальные фильмы 
 2008 — Я — Клаудиа… История одной итальянки / Io, Claudia… (реж. Паскуале Скуитьери / Pasquale Squitieri)

Примечания

Ссылки 
 Фотографии Клаудии Кардинале
 Кардинале. Биография и фильмография.

Киноактрисы Италии
Выпускники Экспериментального киноцентра
Родившиеся в Тунисе
Лауреаты премии «Давид ди Донателло»
Лауреаты премии «Серебряная лента» за лучшую женскую роль
Лауреаты премии «Золотой апельсин»
Почётные доктора Национальной академии театрального и киноискусства (Болгария)